Protuberanza occipitale interna
 Protuberanza occipitale esterna